Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 fand am 19. und 20. August 2009 im Olympiastadion der deutschen Hauptstadt Berlin statt.

Weltmeister wurde der US-Amerikaner Trey Hardee. Er gewann vor dem kubanischen Olympiadritten von 2008 Leonel Suárez. Bronze ging an den Ukrainer Oleksij Kasjanow.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Der US-amerikanische Weltmeister Trey Hardee stellte mit 8790 Punkten eine neue Weltjahresbestleistung auf.

Zeitplan 
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Berlin.

Ergebnisse

100 m

Weitsprung

Kugelstoßen

Hochsprung

400 m

110 m Hürden

Diskuswurf

Stabhochsprung

Speerwurf

1500 m

Endstand

Videolinks 
 Men Decathlon Competition Highlights 2009 IAAF World Championships Berlin, youtube.com, abgerufen am 29. November 2020
 2009 World Championships in Berlin, men's decathlon 400 metres (top ranked heat), youtube.com, abgerufen am 29. November 2020

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Website der IAAF, abgerufen am 29. November 2020
 Bericht Tag 1 DECA Newsletter. The Decathlon Association. Vol. XXXIV. #38 (PDF; 107 KB). August 2009 (englisch), abgerufen am 29. November 2020
 Bericht Tag 2 DECA Newsletter. The Decathlon Association. Vol. XXXIV. #39 (PDF; 420 KB). September 2009 (englisch), abgerufen am 29. November 2020
 Men Decathlon Athletics XII World Championship 2009 Berlin (GER) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 29. November 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, Berlin 2009, S. 212 (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 29. November 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf der Manner